Barneoudia är ett släkte av ranunkelväxter. Barneoudia ingår i familjen ranunkelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ranunkelväxter
Barneoudia